Geita – dystrykt w Tanzanii
 Geita – latarnia morska w Norwegii
 Geita – odkrywkowa kopalnia złota w Tanzanii
 Geita – region w Tanzanii

Przypisy